EHT steht als Abkürzung für:
 Euro Hockey Tour
 Bezeichnung der Basistypen Heißwasserspeicher von Austria Email AG, um 1990 übernommen vom Markennamen EHT (Elektro Heißwasser Technik) einem ehemaligen Bereich der Elektra Bregenz
 Marke der EHT Werkzeugmaschinen, ehemals Eisen- und Hammerwerke Teningen
 Event Horizon Telescope, einen Teleskopverbund zur Abbildung des Ereignishorizontes Schwarzer Löcher

Abkürzung